Fredrik Frans IV av Mecklenburg-Schwerin, född 9 april 1882 i Palermo i Italien, död 17 november 1945 i Flensburg i Tyskland, var mecklenburg-schwerinska storhertigdömets sista regent. Han ärvde tronen när han var femton år gammal, men tvingades år 1918 att abdikera. Storhertig Fredrik Frans var bror till danska drottningen Alexandrine och tyska kronprinsessan Cecilie.

Biografi 

Som storhertig Fredrik Frans III:s och storfurstinnan Anastasia Michailovnas enda son, föddes han den 9 april 1882 på Villa Belmonte i Palermo på Sicilien.

Han efterträdde sin far den 10 april 1897 som storhertig, men eftersom han var minderårig styrdes storhertigdömet av hans farbror hertig Johan Albrekt, som förmyndarregent tills 1901 då Fredrik Frans blev myndig. Han regerade sedan tills han var tvungen att abdikera från tronen den 14 november 1918 efter Tyska rikets förlust i första världskriget. Fredrik Frans dog den 17 november 1945 i Flensburg efter flykt undan ryssarna och efterträddes som överhuvud för det storhertigliga huset av sin son arvstorhertig Fredrik Frans.

Giftermål och barn 

Fredrik Frans gifte sig den 7 juni 1904 med prinsessan Alexandra av Hannover och Cumberland i Gmunden i Österrike-Ungern. Tillsammans fick de fem barn:
 Fredrik Frans (22 april 1910 – 31 juli 2001), arvstorhertig av Mecklenburg-Schwerin och gift med Karin Elisabet av Schaper
 Kristan Ludvig (29 september 1912 – 18 juli 1996), hertig av Mecklenburg och gift med Barbara av Preussen
 Olga (1916 – 1917), hertiginna av Mecklenburg
 Thyra (18 juni 1919 – 27 september 1981), hertiginna av Mecklenburg och ogift
 Anastasia (11 november 1922 – 25 januari 1979), hertiginna av Mecklenburg och gift med Fredrik Ferdinand av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Anfäder

Referenser 

 

Hertigar av Mecklenburg
Mottagare av Serafimerorden
Födda 1882
Avlidna 1945
Män
Alumner från Bonns universitet